Gesteinsbildner ist die Bezeichnung für ein

 Gesteinsbildendes Mineral
 Gesteinsbildendes Lebewesen